Gerdschikow ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitar Gerdschikow (* 1992), bulgarischer Biathlet
 Michail Gerdschikow (1877–1947), bulgarischer Revolutionär
 Ognjan Gerdschikow (* 1946), bulgarischer Jurist und Politiker (NDSW)
 Pawel Gerdschikow (1906–1985), bulgarischer Arzt
 Anastas Gerdschikow (* 1963), Rektor der Universität Sofia und Kandidat bei der Präsidentschaftswahl in Bulgarien 2021